Brazylia:
 Nova Friburgo – mikroregion
 Nova Friburgo – miasto 

Szwajcaria:
 Friburgo – włoska nazwa kantonu Fryburg
 Friburgo – włoska nazwa miasta Fryburg